Los inocentes puede refererise a:

 Los inocentes, libro de cuentos de 1961 de Oswaldo Reynoso.
 Los inocentes, película de 1963 de Juan Antonio Bardem

Véase también:
 Los santos inocentes (película), película de 1984 de Mario Camus

